Оскар за най-добър пълнометражен анимационен филм () се връчва от 2002 г.

Победители и номинирани

2002 – 2009

2010 – 2019

2020 - настояще 

Награди на филмовата академия на САЩ
Награди за най-добър пълнометражен анимационен филм